USS Voyager:

 USS Voyager NCC-74656 — вымышленный звездолёт Звёздного флота из сериала «Звёздный путь: Вояджер».
 USS Voyager (SP-361) — моторный катер ВМС США. В строю с 1917 по 1919 год. С 1919 по 1936 год служил в Береговой охране США.

См. также 
 HMAS Voyager — название двух кораблей ВМС Австралии